Skålsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skålsjötjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7,02 ha)
Skålsjötjärnen (Högs socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (4,72 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn